gad – zwierzę z gromady gadów
 G.A.D. – album wokalisty Artura Gadowskiego
 Gad – postać biblijna, syn Jakuba i Zilpy
 Gad – prorok biblijny
 Gad 250 – marka motocykla sportowego
 Gad 500 – prototyp małego, sportowego, polskiego samochodu opracowany w 1953 r.
 GAD (z ang. generalized anxiety disorder) – zaburzenie lękowe uogólnione
 Gad – miejscowość w USA, w stanie Zachodnia Wirginia
 Gad – miejscowość w USA, w stanie Wisconsin
 Gad – miejscowość w Rumunii
 Gad – semickie imię męskie
 GAD Records –  polskie wydawnictwo muzyczne

Osoby 
 Hubert Gad – polski piłkarz
 Josh Gad – amerykański aktor
 Johannes Gad – niemiecki fizjolog
 Urban Gad – duński reżyser
 Ahmed Gad – etiopski wioślarz
 Jens Gad – duński muzyk
 Hany Mohamed Said Gad – egipski piłkarz

Zobacz też 
 Gád – miejscowość na Węgrzech